Чернец — фамилия.
Известные носители:
 Чернец, Арсений — наречённый архиепископ Новгородский.
 Чернец, Виктор Григорьевич (1977—2014) — активист Евромайдана. Герой Украины (2014).
 Чернец, Иван Арсентьевич (1920—1999) — советский лётчик-истребитель, лётчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, писатель.